Propandiol se može odnositi na bilo koje od ovih izomernih organskih jedinjenja:
1,2-Propandiol (Propilen glikol)
2,2-Propandiol (geminalni diol)
1,3-Propandiol (Trimetilen glikol)